Croker Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Croker Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Croker Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory